Pocoyo (2005–2007) – hiszpański serial animowany, który jest emitowany w Polsce na kanale TVP1.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach piątki przyjaciół, którzy poznają otaczający ich świat.

Bohaterowie 

 Pocoyo – chłopiec w niebieskim ubranku
 Pato – kaczka, która nosi zielony melonik
 Elly – różowa słonica
 Loula – pies Pocoyo
 Śpiący Ptak 
 Whale 
 Fred the Octopus – czerwona ośmiornica
 Baby Bird

Wersja polska 
Wersja polska: TELEWIZJA POLSKA AGENCJA FILMOWA
Dźwięk i montaż: Urszula Bylica
Wystąpili:
 Krzysztof Mielańczuk
 Andrzej Bogusz
 Anna Gajewska
 Joanna Pach
 Agnieszka Kunikowska
 Hanna Kinder-Kiss
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005